

Altro 
 Boursin – marchio di formaggio fresco industriale

Geografia 
 Boursin – comune francese del Passo di Calais in Alta Francia

Persone 
 Charles Boursin – entomologo francese
 Didier Boursin – origamista francese
 Elphège Boursin – giornalista francese
 Guillaume Boursin – politico francese
 Henri Boursin – cuoco francese
 Jean-Louis Boursin – matematico francese
 Maria Boursin, detta Marthe Bonnard – pittrice francese, modella e moglie di Pierre Bonnard